

Sigle
 Medium Chain Triglycerides – trigliceridi a catena media

Codici 
 MCT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Mascate, Oman
 mct – codice ISO 639-3 della lingua mengisa

Astronautica 
 MCT – Mars Colonial Transporter